Chigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chigny-les-Roses, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Chigny, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,

Schweiz 

 Chigny, Vaud, ort och kommun,